ISO 3166-2:KZ — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Казахстану.
Стандарт охватывает 4 города и 14 областей Казахстана. Каждый геокод состоит из двух частей: кода ISO 3166-1 для Казахстана — KZ и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный трёхбуквенный код образован созвучно названию области, города. Геокод областей и городов Казахстана являются подмножеством кода домена верхнего уровня — KZ, присвоенного Казахстану в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Казахстана 
Геокоды 4 городов и 14 областей административно-территориального деления¹ Казахстана.

¹ — вновь образованные в 2022 году Абайская, Жетысуская и Улытауская области ещё не получили геокодов;
² — код исключался с 10 декабря 2002 года до 15 ноября 2016 года из стандарта.

Геокоды пограничных Казахстану государств 
 Россия — ISO 3166-2:RU (на севере и западе),
 Китай — ISO 3166-2:CN (на востоке),
 Киргизия — ISO 3166-2:KG (на юге),
 Узбекистан — ISO 3166-2:UZ (на юге),
 Туркмения — ISO 3166-2:TM (на юге).

См. также 
 ISO 3166-2
 ISO 3166-1
 Административное деление Казахстана

Ссылки 
 Геокоды Казахстана 
 Геокоды Казахстана 

 

2:KZ